Żarnów – comune polacco
 Žarnow (in tedesco Sorno) – frazione della città tedesca di Finsterwalde